Jerainum är ett släkte av svampar. Jerainum ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Jerainum